Die Macau Open 2008 fanden vom 25. bis 30. November 2008 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und mit 52.000 US-Dollar dotiert.

Das Turnier fand erstmals seit 2001 wieder statt. Bei der letzten Austragung hatte Ong Beng Hee gewonnen, der in diesem Jahr jedoch nicht erneut antrag. Grégory Gaultier startete topgesetzt in das Turnier und gewann es ohne Satzverlust im gesamten Turnierverlauf. Im Endspiel besiegte er den an Position zwei gesetzten Karim Darwish mit 11:6, 11:9 und 11:5.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Armando Amante einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2008